Pinglu kan syfta på följande orter i Kina:

Pinglu, Shuozhou – ett stadsdistrikt i Shuozhou i Shanxi-provinsen;
Pinglu, Yuncheng – ett härad Shanxi.

Se även
 Pinglu Xian

WP:Projekt Kina